Бьяр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 98,17 км². Население — 3 703 человека (на 2010 год). Главная достопримечательность города — Замок Биар, построенный в XII веке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Biar
 Índice Estadístico Municipal de Biar.
 Biar en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Web de turismo de Biar en la Comunidad Valenciana

Муниципалитеты Аликанте